Savo Mitrovic (né le  à Belgrade en République fédérale socialiste de Yougoslavie) est un joueur professionnel yougoslave de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur originaire de Yougoslavie, il a joué toute sa carrière dans les ligues mineures d'Amérique du Nord. Il a été un choix des Penguins de Pittsburgh lors du repêchage supplémentaire de 1990. Il a aussi évolué quatre saisons avec les Bullfrogs d'Anaheim dans la Roller Hockey International.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1988-1989 ||Wildcats du New Hampshire ||NCAA ||34 ||2 ||8 ||10 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1989-1990 ||Wildcats du New Hampshire ||NCAA ||37 ||20 ||21 ||51 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Wildcats du New Hampshire ||NCAA ||35 ||13 ||18 ||31 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 ||Wildcats du New Hampshire ||NCAA ||37 ||15 ||42 ||57 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Falcons de Détroit ||CoHL ||46 ||13 ||36 ||49 ||37 ||6 ||3 ||2 ||5 ||24
|- 
|1993-1994 ||Falcons de Détroit ||CoHL ||12 ||8 ||10 ||18 ||8 ||3 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|rowspan="2"|1993-1994 ||Monarchs de Greensboro ||ECHL ||29 ||3 ||14 ||17 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Blast de Huntsville ||ECHL ||6 ||1 ||3 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Falcons de Détroit ||CoHL ||68 ||23 ||45 ||68 ||38 ||12 ||5 ||5 ||10 ||21
|-
|1995-1996 ||Falcons de Détroit ||CoHL ||29 ||5 ||16 ||21 ||20 ||8 ||3 ||8 ||11 ||19
|- 
|1996-1997 ||Border Cats de Port Huron ||CoHL ||38 ||5 ||37 ||42 ||45 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1997-1998 ||Mustangs de Phoenix ||WCHL ||54 ||20 ||35 ||55 ||83 ||9 ||5 ||5 ||10 ||10
|- 
|1998-1999 ||Mustangs de Phoenix ||WCHL ||64 ||19 ||36 ||55 ||113 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1999-2000 ||Jackalopes d'Odessa ||WPHL ||64 ||17 ||30 ||47 ||74 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2

Roller Hockey 

|1993 ||Bullfrogs d'Anaheim ||RHI ||13 ||8 ||17 ||25 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994 ||Bullfrogs d'Anaheim ||RHI ||22 ||18 ||20 ||38 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995 ||Bullfrogs d'Anaheim ||RHI ||22 ||15 ||20 ||35 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996 ||Bullfrogs d'Anaheim ||RHI ||26 ||13 ||37 ||50 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1969
Naissance à Belgrade
Joueur yougoslave de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Falcons de Détroit (CoHL)
Joueur des Monarchs de Greensboro
Joueur du Blast de Huntsville
Joueur des Border Cats de Port Huron
Joueur des Mustangs de Phoenix
Joueur des Jackalopes d'Odessa
Attaquant de hockey sur glace